Панамериканские игры 1991, официально XI Панамериканские игры — мультиспортивное соревнование, проводившееся 2—18 августа 1991 года. В играх приняло участие 4519 спортсменов из 39 стран мира. Спортсмены соревновались в 27 видах спорта. Двадцать шесть наций заработали медали, из них четырнадцать выиграли хотя бы одну золотую.

Медальный зачёт

Ссылки 
Основные

 
Дополнительные
 
 

Панамериканские игры 1991